Michał I Romanow (1596-1645) – car Rosji w latach 1613-1645
 Michał Pawłowicz Romanow (1798–1849) – wielki książę Rosji.
 Michał Mikołajewicz Romanow (1832–1909) – wielki książę Rosji, generał-marszałek polny, przewodniczący Rady Państwa (1881-1905).
 Michał Michajłowicz Romanow (1861–1929) – wielki książę Rosji.
 Michał Aleksandrowicz Romanow (1878–1918) – wielki książę Rosji, w latach 1899-1904 cesarzewicz – następca tronu rosyjskiego.
 Michał Andriejewicz Romanow (1920–2008) – rosyjski polityk emigracyjny, wiceprezes Stowarzyszenia Rodziny Romanowów, 1980–2008 protektor Zakonu Maltańskiego, 2006–2008 wielki przeor Prawosławnego Zakonu Szpitalników.
 Michał Fiodorowicz Romanow (1924–2008) – rosyjski reżyser.
 Michaił Romanow (1891–1941) – radziecki wojskowy, generał major
Strony ujednoznaczniające